Detta är en lista över sjöar i Lilla Edets kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Lilla Edets kommun.

Lista

Externa länkar

Lilla Edets kommun
 Lista